Prokopenko ist ein Familienname, der in der Ukraine () aus  gebildet wurde (/Prakapenka). Er ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Prokopenko (* 2002), deutsch-ukrainischer Fußballspieler
 Aljona Jurjewna Prokopenko (* 1992), russische Judoka
 Alexander Timofejewitsch Prokopenko (1953–1989), sowjetischer Fußballspieler
 Anastassija Jurjewna Prokopenko (* 1986), russische Badmintonspielerin
 Denys Prokopenko (* 1991), ukrainischer Offizier
 Gennadi Jurjewitsch Prokopenko (* 1964), sowjetischer Skispringer
 Heorhij Prokopenko (1937–2021), sowjetischer Schwimmer